Кубок Азии по футболу среди женщин 1991 года — восьмой футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 26 мая по 8 июня 1991 года в Японии. Впервые на турнире участвовали Южная Корея. Победителем турнира в 3-й раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 1-0 Китайский Тайбэй. Также использовался в качестве отборочного турнира Чемпионата Мира по футболу среди женщин 1991.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Кубки Азии по футболу среди женщин
Спорт в Японии в 1991 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Май 1991 года
Июнь 1991 года